Pitbull har flere betydninger:

Hunde 
 Amerikansk Pit Bull Terrier
 Amerikansk Staffordshire terrier
 Bullterrier
 Staffordshire Bull Terrier

Anden betydnig 
Pitbull (rapper) – amerikansk rapper